Михаи́л Му́хин:
 Мухин, Михаил Александрович (1948—1977) — советский шахматист и тренер.
 Мухин, Михаил Владимирович (1897—1973) — советский челюстно-лицевой хирург, профессор Военно-медицинской академии.
 Мухин, Михаил Григорьевич (1889—1963) — советский актёр.
 Мухин, Михаил Львович (род. 1962) — российский государственный и политический деятель.
 Мухин, Михаил Юрьевич (род. 1970) — российский историк, профессор РГГУ.
 Мухин, Михаил Юрьевич (род. 1973) — российский лингвист, профессор УрФУ.